São designadas como erva-dos-carpinteiros as seguintes espécies vegetais:
Rivina humilis, da família Phytolaccaceae - também designada como "ruivinha"
Barbarea vulgaris, da família das Brassicaceae, também designada como "erva-de-santa-bárbara"
Achillea millefolium, também conhecida como "milenrama", "milefólio" ou "mil-folhas", das Asterales

Desambiguação
Desambiguações de vegetais